Marvila steht für Orte in Portugal:
 Marvila (Lissabon) 
 Marvila (Santarém)
Marvila steht für Orte in Rumänien:
 Marvila (Bacău)